Granice wytrzymałości – amerykański dramat psychologiczny z 1962 roku.
 Granice wytrzymałości – amerykański przygodowy thriller z 2000 roku.